Spinne steht für:
 Tier aus der Ordnung der Webspinnen
 Eisfeld am Eiger, siehe Eiger-Nordwand#Heckmair-Route
 Spinne (fiktive SS-Fluchthilfeorganisation), österreichischer Nachkriegsmythos
 Spinne (Wappentier), ein Wappentier in der Heraldik

im Straßenverkehr
 kurz für Netzspinne oder Liniennetzplan
 Autobahnspinne Dresden, ehemalige Auto- und Motorrad-Rennstrecke
 Rudower Spinne, eine Straßenkreuzung in Berlin

technisch:
 Spinne (Laborgerät), Laborgerät aus Glas, das zu Destillationen verwendet wird
 Spinne (Teleskop), Aufhängung des Fangspiegels bei Spiegelteleskopen
 Gepäckspanner#Gepäckspinne, aus mehreren Gummiseilen bzw. -bändern gefertigtes Spannmittel
 Konferenztelefon, Telefon mit Freisprechanlage, über das mehrere Personen in einem Raum hören und sprechen können
 Leuchterspinne, Weihnachtsdekoration aus dem Erzgebirge
 Mikrofonspinne, erschütterungsfreie Aufhängung für Mikrofone
 Zentrierspinne, Bauteil eines dynamischen Lautsprechers
 Schrottgreifer, Gerät zum Greifen von Schrott und unsortiertem Stückgut
 Wäschespinne, Gestell zum Trocknen von Wäsche
 versteifendes Kreuz, versteifender Stern aus vier bis sechs Stegen oben am Feuerwehrhelm  

Siehe auch:
 Die Spinne (Begriffsklärung)
 Spinnen (Begriffsklärung)
 Spinner (Begriffsklärung)
 Spinne am Morgen